Нана Гринштейн (настоящее имя Анна Арнольдовна Мкртумова; род. 3 апреля 1971, г. Баку) — российская сценаристка, поэтесса, бард.

Биография 
Нана Гринштейн родилась в Баку. Окончив школу с золотой медалью, в 1988 году поступила в Московский Институт Геодезии Аэрофотосъемки и Картографии. После окончания третьего курса поступила во ВГИК на режиссёрский факультет (мастерская Лисаковича). Вскоре перевелась на сценарный факультет (мастерская Ю. Н. Арабова и Т. А. Дубровиной).

Первой крупномасштабной работой стал сценарий фильма «Питер FM» (2005, совместно с режиссёром фильма Оксаной Бычковой). Фильм получил приз на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу». В 2008 году выходит второй фильм снятый по её сценарию «Плюс один». В том же году на фестивале русского кино в Онфлёре (Франция) сценарий этого фильма (написан в соавторстве с режиссером Оксаной Бычковой) получает приз за лучший сценарий. Победитель питчинга на Кинотавре в 2012 г., сценарий «Большая картошка», в соавторстве с Анной Эйбоженко. Киносценарии «Быть», «Машина любви» опубликованы в журнале «Искусство кино», а также в спецвыпуске журнала «Сценарист» (сборник сценариев Наны Гринштейн).

Сценарии 

  — «Питер FM»
  — «Плюс один»
 2011 — «89-93 (Сквоты)» (Театр.doc)
 2012 «Акын-опера» (Театр.doc)
 2019 "Содержанки", сериал (3 сезона)

Ссылки 
 Нана Гринштейн на сайте imdb.com
 Нана Гринштейн на сайте kino-teatr.ru

Источники 

Выпускники ВГИКа
Певцы и певицы, известные под псевдонимами